— девиз правления (нэнго) японского императора Кокаку, использовавшийся с 1789 по 1801 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 25-й день 1-й луны 9-го года Тэммэй (по григорианскому календарю — 19 февраля 1789);
 5-й день 2-й луны 13-го года Кансэй (по григорианскому календарю — 19 марта 1801).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из древнекитайского сочинения Цзо чжуань:「施之以寛、寛以済猛、猛以済寛、政是以和」.

События 
Эра Кансэй ознаменовалась чередой реформ, известной как Реформы годов Кансэй. Главный идеолог реформ, Мацудайра Саданобу, стал главным советником сёгуна (родзю) в 1787 году, а в начале следующего года стал регентом при новом 11-м сёгуне Токугаве Иэнари. Преобразования были реакционным ответом на действия предыдущего родзю, Танумы Окицугу, чьи попытки либеральных реформ сёгуната были преданы забвению.

 1790 год (2-й год Кансэй) — Мацудайра Саданобу издал декрет «Кансэй игаку-но кин» («О запрещении других учений», «Эдикт о запрещении распространения неортодоксальных философских учений»);
 1790 год (2-й год Кансэй) — в столице учредили лагерь трудового перевоспитания (Нинсоку ёсэба). Его основателем считается глава полицейского отряда по борьбе с поджогами и грабежами Хасэгава Хэйдзо (1745—1795). В заболоченном устье реки Сумида огородили участок площадью 53 тысячи м2 и поставили там два барака (позднее к ним прибавился третий);
 февраль 1792 года (4-й год Кансэй) — извержение вулкана Ундзэн (современная префектура Нагасаки). Извержение унесло жизни 5 тысяч человек в городе Симабара, а последовавшее за ним цунами — ещё 10 тысяч жизней;
 1798 год (10-й год Кансэй) — ;
 1800 год (12-й год Кансэй) — все городское население страны насчитывало 3 миллиона 970 тысяч человек;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература